Руслан Маинов (Измаил, 15. новембар 1976) уметничко је име бугарски глумац и певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Балкан-кан-кан}- (1999)
 -{Дърпай шалтера}- (2000)
 -{Аз не съм}- (2001)
 -{Ламята}- (2004)
 -{The Best}- (2002)
 -{Руслан Мъйнов пее любими руски песни}- (2014)

Спотови 

Рођени 1976.
Бугарски глумци
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи